Уругува́йцы () — народ в Южной Америке, основное население Уругвая. Численность — 2 млн 830 тыс. чел. В Уругвае живёт 2 млн 200 тыс., в Аргентине — 65 тыс., в Бразилии — 25 тыс. Живут также в США, Австралии, Испании. Большинство верующих — католики, есть и протестанты (преобладают вальденсы).

Язык — испанский, романские языки индоевропейской семьи языков, также распространён портуньол — смешанный испанско-португальский разговорный язык.

Демографическая статистика с 1900 года

Этногенез 
Среди народов Латинской Америки уругувайцы, как и близкие им аргентинцы, выделяются преобладанием европеоидной расы средиземноморского антропологического типа. Коренное население — индейцы чарруа в своём автохтонном виде не сохранилось: мужчины были почти полностью истреблены, а индейские женщины вступили в браки с первыми испанскими колонистами. Позднее к ним добавилось и некоторое количество негров-рабов из Африки. В начале XIX века Уругвай был одним из самых малонаселённых регионов Южной Америки — здесь проживало лишь 50 тысяч человек смешанного испано-индейского происхождения. Массовая европейская иммиграция из Испании и Италии пришлась на конец XIX — нач. XX века. Сейчас немногочисленные индейцы и негры постепенно и довольно быстро растворились в среде белых иммигрантов из Южной Европы, хотя их культурные и генетические влияния ощутимы и сегодня. Так, гены современных уругвайцев в среднем на 84,1 % европейские, на 10,4 % индейские и на 5,6 % африканские. В столице страны г. Монтевидео 92 % генов населения — европейские, 7 % — африканские и 1 % — индейские. . Ядро нации составили выходцы из Испании, переселявшиеся сюда в XVI—XVIII вв., и более поздних переселенцев (XIX в.) из разных стран, главным образом, Испании (в основном баски и галисийцы), Италии, Франции. В Уругвай также иммигрировали русские староверы, армяне, бежавшие из Турции, литовцы, швейцарцы, немцы, британцы, арабы и евреи. До сих пор во внутренних районах сохранились изолированные поселения русских староверов и немецких колонистов. Удельный вес метисов и негров сокращается, сейчас он составляет около 12 %, в основном из-за интенсивного «отбеливания» населения и смены самоидентификации на более престижную белую, так как расовое самоопределение в стране чётко не фиксируется. Метисы проживают в основном в сельской местности. Среди них преобладают скотоводы, батраки и неквалифицированные рабочие. Плотность населения — 2,3 человека на км².

Крупные национальные диаспоры в Уругвае: арабы (потомки ливанцев и сирийцев) — от 50 до 70 тыс., греки — 25 тыс., армяне и евреи — по 15-20 тыс.

Общая характеристика 
В сельском хозяйстве занято 18 % населения, в промышленности и строительстве — 28 %, в сфере услуг и на транспорте — 35 %, в торговле — 11 %, в прочих отраслях — 8 %. 74 % населения — лица наемного труда. Большинство живёт в городах (83 %). Наиболее густо заселен юг, департаменты Монтевидео, Канелонес, Колония, Сальто, Пайсанду, Сан-Хосе. Слабо заселён север (департамент Артигас). Городское население страны составляет 91 %. Плотность населения в среднем — 17,9 чел/км², годовой прирост населения — 0,6 %, а средняя продолжительность жизни — 74 года.

Прирост населения — один из самых низких в Латинской Америке и составляет около 0,19 % в год. Это связано с низкой рождаемостью и миграцией. В настоящее время наблюдается тенденция к снижению прироста населения. На большей части департаментов уже отмечается убыль населения, наибольшая — в департаментах Артигас (-0,85 %), Лавальеха (-0,49 %), Дурасно (-0,42 %). Самый большой прирост в департаментах Мальдонадо (2,19 %), Канелонес (0,96 %), Сан-Хосе (0,68 %).

Традиционным занятием местного населения является животноводство. Как в Аргентине, здесь главной фигурой был гаучо, то есть пастух. Почти всю территорию страны занимает пампа, то есть степь, и природные условия более всего благоприятны для разведения скота. 90 % территории страны занимают сельскохозяйственные угодья, из 80 % — луга и пастбища, 10 % — пашни. В настоящее время сельское хозяйство страны полностью удовлетворяет потребности населения.

Около 94 % населения живут выше уровня бедности. Доходы распределяются более равномерно, чем в других странах Латинской Америки. Около 40 процентов граждан имеют среднее образование, 14 — специальное образование и 13 процентов экономически активного населения имеет высшее образование. В Уругвае наиболее высокий уровень образования и наибольшее количество учащихся по сравнению с остальными странами Латинской Америки.

Культура 
По культуре и бытовым традициям уругвайцы близки аргентинцам. Жилищем сельских жителей является ранчо — дом с земляными стенами и соломенной крышей. Усадьба называется эстансия. У крупных землевладельцев эстансии огорожены каменными блоками, имеют патио (внутренний двор), крыши — тростниковые или черепичные. В городах преобладает планировка испанского типа — прямоугольная сетка улиц, что характерно в целом для Латинской Америки.

В культуре гаучо, степных жителей, животноводов, характерными является большое число вещей из кожи, не только одежды, но и посуды. В одежде наиболее типичные элементы — полосатые пончо, накидки. В городах сейчас распространена европейская одежда.

См. также 
 Ливанцы в Уругвае
 Армяне в Уругвае
 Греки в Уругвае
 Русские в Уругвае
 Украинцы в Уругвае

Примечания

Литература 
 
 Дридзо А. Д. Уругвайцы // Народы и религии мира / Гл. ред. В. А. Тишков. М., 1998.
 Латинская Америка: энциклопедический справочник / Гл. ред. В. В. Вольский. Т. 2. М., 1982.

Ссылки 
 Результаты переписи населения Уругвая 2011

Латиноамериканские народы
Романские народы
Население Уругвая